Пьер Дж. «Остолоп» Шаре́тт (; ) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу, спортивный функционер.

На настоящий момент единственный из канадских кёрлингистов-мужчин, кто играл на  на всех четырёх позициях, а также бывал запасным.

Один из создателей и на настоящее время руководитель серии турниров по кёрлингу «Большой шлем» (). Бывший президент Всемирной ассоциации игроков в кёрлинг ().

В 2016 году ввёден в Зал славы канадского кёрлинга.

Достижения 
 : серебро (, ), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Пьер Шаретт – Архив статистики Канадской Ассоциации кёрлинга
 Pierre Charette - Curling Legends Podcast: Episode 44
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Члены Зала славы канадского кёрлинга
Тренеры по кёрлингу Канады